Тази страница съдържа списък на девизите на отделните щати в САЩ.

Девизи